Рональд Фрэнсис Клементс (; род. 25 апреля 1953) — американский режиссёр-мультипликатор, наиболее известный как режиссёр мультфильмов «Русалочка» и «Аладдин», снятых совместно с Джоном Маскером на студии Уолта Диснея.

25 февраля 1989 года Клементс женился на Тамаре ли Глумейс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Су-Сити
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios